Koło życia (buddyzm)
 Koło życia (coaching)